Кулики — екологічна група прибережних птахів, що належать до ряду сивкоподібних

Кулики — село, Мінська область, Мядельський район
 Кулики — село, Мінська область, Червенський район

Кулики — село, Богдановицький міський округ, Свердловська область
 Кулики — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан

Кулики — село, Полтавська область, Хорольський район
 Кулики — село, Сумська область, Лебединський район
 Кулики — місцевість міста Полтави
 Кулики — орнітологічний заказник, Волинська область